Ирина Прељубовић (умрла 1374. или 1375) је била супруга деспота Арте, Петра Љоше.

Биографија 
Ирина је била ћерка епирског владара Томе Прељубовића (1366-1384) и Марије Ангелине Немањић, ћерке Симеона Синише Немањића и унуке српског краља Стефана Дечанског. Ирина је носила име своје бабе по оцу, Ирине, сурпуга кесара Прељуба која се, након продора Нићифора Орсинија, склонила на баштенске поседе свога мужа у Мариову. Ирина је још као девојчица верена за деспота Петра Љошу, заповедника арбанашке војске која је убила Орсинија у бици код Ахелоја 1359. године. Тиме је Јањина пет година поштеђена арбанашких напада. Ирина је рано преминула од куге. Умрла је између септембра 1374. и маја 1375. године. Изгледа да се њеном смрћу угасила лоза Прељубовића јер се у повељи Томе Прељубовића из 1375. године као једини наследници наводе његови рођаци, а не потомци.

Породично стабло

Извори 
 В. Алексић; Наследници Мрњавчевића и територије под њиховом влашћу од 1371. до 1395. године; Универзитет у Београду, Филозофски факултет (2013)
 Историја српског народа 1, група аутора, Српска књижевна задруга, Београд (1999), друго издање

Личности Српског царства
Немањићи
Умрли 1374.